India
 Thorapadi – città del distretto di Cuddalore, Tamil Nadu
 Thorapadi – città del distretto di Vellore, Tamil Nadu